Ёж может означать:

В биологии:
 Ежовые () — семейство млекопитающих.
 Ёж, или Обыкновенный ёж () — млекопитающее семейства ежовых.
 Морские ежи () — класс иглокожих беспозвоночных.

В математике:
 Ёж — пример метризуемого пространства в общей топологии.

В технике:
 «Ёж» — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи.
 «Ёж» — парусно-гребная канонерская лодка Черноморского флота Российской империи.
 «Ёж» — шмак Каспийской флотилии Российской империи.
 Ёж — советская ракета морских систем противоракетной обороны.
 Противотанковый ёж — противотанковое заграждение.
 Дорожный ёж — заграждение, предназначенное для пробивания автомобильных шин.
 Вагон метро типа Еж — тип вагонов метрополитена.
 Ёж — охотничья ловушка.

В литературе и искусстве:
 Ёж — детский журнал, издававшийся в 1928—1935 годах.
 Ёж () — польский дворянский герб.
 Еж ( — «Подстриженный ёж») — сербский сатирический журнал, ныне интернет-издание.
 Вожык ( — «ёжик») — белорусский сатирический журнал.
 Кирпи ( — «ёж») — азербайджанский сатирический журнал.
 Хорпуштак ( — «ёж») — таджикский сатирический журнал.

В шахматах:
 Ёж (шахматы) — пешечная структура с расположением чёрных пешек по шестому ряду или белых пешек по третьему ряду.

См. также 
 Ёжик (значения)

Примечания